Old Village Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Old Village Historic District (Massachusetts), ID-Nr. 01001406
 Old Village Historic District (Michigan), ID-Nr. 82002854